Список аэропортов штата Висконсин Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

FAA location identifiers link to airport page (PDF) from Wisconsin DOT Airport Directory

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Appleton
| ATW
| ATW
| KATW
| Outagamie County Regional Airport
| PR
| align=right | 285 123 

|- valign=top
| Eau Claire
| EAU
| EAU
| KEAU
| Chippewa Valley Regional Airport
| PR
| align=right | 22 823 

|- valign=top
| Green Bay
| GRB
| GRB
| KGRB
| Austin Straubel International Airport
| PR
| align=right | 443 866 

|- valign=top
| La Crosse
| LSE
| LSE
| KLSE
| La Crosse Municipal Airport
| PR
| align=right | 118 647 

|- valign=top
| Madison
| MSN
| MSN
| KMSN
| Dane County Regional Airport (Truax Field)
| PR
| align=right | 803 503 

|- valign=top
| Милуоки
| MKE
| MKE
| KMKE
| Международный аэропорт имени генерала Митчелла
| PR
| align=right | 7 946 562 

|- valign=top
| Mosinee
| CWA
| CWA
| KCWA
| Central Wisconsin Airport
| PR
| align=right | 161 449 

|- valign=top
| Rhinelander
| RHI
| RHI
| KRHI
| Rhinelander-Oneida County Airport
| PR
| align=right | 41 714 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Brookfield
| 02C
|
|
| Capitol Airport
| RL
|

|- valign=top
| Kenosha
| ENW
| ENW
| KENW
| Kenosha Regional Airport
| RL
| align=right | 35 

|- valign=top
| Milwaukee
| MWC
| MWC
| KMWC
| Lawrence J. Timmerman Airport
| RL
| align=right | 104 

|- valign=top
| Racine
| RAC
| RAC
| KRAC
| John H. Batten Airport
| RL
| align=right | 18 

|- valign=top
| Waukesha
| UES
| UES
| KUES
| Waukesha County Airport (Crites Field)
| RL
| align=right | 146 

|- valign=top
| West Bend
| ETB
| ETB
| KETB
| West Bend Municipal Airport
| RL
| align=right | 2 500 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Amery
| AHH
| AHH
| KAHH
| Amery Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Antigo
| AIG
| 
| KAIG
| Langlade County Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Ashland
| ASX
| ASX
| KASX
| John F. Kennedy Memorial Airport
| GA
| align=right | 8 

|- valign=top
| Baraboo / Wisconsin Dells
| DLL
| 
| KDLL
| Baraboo-Wisconsin Dells Airport
| GA
| align=right | 29 

|- valign=top
| Black River Falls
| BCK
| 
| KBCK
| Black River Falls Area Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Boscobel
| OVS
| 
| KOVS
| Boscobel Airport
| GA
| align=right | 30 

|- valign=top
| Boyceville
| 3T3
|
|
| Boyceville Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Burlington
| BUU
| 
| KBUU
| Burlington Municipal Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Cable
| 3CU
|
|
| Cable Union Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Clintonville
| CLI
| CLI
| KCLI
| Clintonville Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Crandon
| Y55
|
|
| Crandon Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Crivitz
| 3D1
|
|
| Crivitz Municipal Airport
| GA 
|

|- valign=top
| Cumberland
| UBE
| 
| KUBE
| Cumberland Municipal Airport (Wisconsin)
| GA
|

|- valign=top
| Eagle River
| EGV
| EGV
| KEGV
| Eagle River Union Airport
| GA
| align=right | 157 

|- valign=top
| East Troy
| 57C
|
|
| East Troy Municipal Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Ephraim
| 3D2
|
|
| Ephraim-Fish Creek Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Fond du Lac
| FLD
| FLD
| KFLD
| Fond du Lac County Airport
| GA
| align=right | 442 

|- valign=top
| Fort Atkinson
| 61C
|
|
| Fort Atkinson Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Friendship / Adams
| 63C
|
|
| Adams County Airport (Legion Field)
| GA
|

|- valign=top
| Grantsburg
| GTG
| GTG
| KGTG
| Grantsburg Municipal Airport
| GA 
|

|- valign=top
| Hartford
| HXF
| 
| KHXF
| Hartford Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Hayward
| HYR
| HYR
| KHYR
| Sawyer County Airport
| GA
| align=right | 15 

|- valign=top
| Janesville
| JVL
| JVL
| KJVL
| Southern Wisconsin Regional Airport
| GA
| align=right | 39 

|- valign=top
| Juneau
| UNU
| UNU
| KUNU
| Dodge County Airport
| GA
| align=right | 7 

|- valign=top
| La Pointe
| 4R5
|
|
| Madeline Island Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Ladysmith
| RCX
| 
| KRCX
| Rusk County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Lancaster
| 73C
|
|
| Lancaster Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Land O' Lakes
| LNL
| 
| KLNL
| Kings Land O' Lakes Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Lone Rock
| LNR
| LNR
| KLNR
| Tri-County Regional Airport
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| Madison / Cottage Grove
| 87Y
|
|
| Blackhawk Airfield
| GA
|

|- valign=top
| Manitowish Waters
| D25
|
|
| Manitowish Waters Airport
| GA
|

|- valign=top
| Manitowoc
| MTW
| MTW
| KMTW
| Manitowoc County Airport
| GA
| align=right | 21 

|- valign=top
| Marshfield
| MFI
| MFI
| KMFI
| Marshfield Municipal Airport
| GA
| align=right | 38 

|- valign=top
| Medford
| MDZ
| MDF
| KMDZ
| Taylor County Airport
| GA
| align=right | 14 

|- valign=top
| Menomonie
| LUM 
| 
| KLUM
| Menomonie Municipal Airport (Score Field)
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Merrill
| RRL
| RRL
| KRRL
| Merrill Municipal Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Middleton
| C29
|
|
| Middleton Municipal Airport (Morey Field)
| GA
| align=right | 351 

|- valign=top
| Mineral Point
| MRJ
| 
| KMRJ
| Iowa County Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Minocqua / Woodruff
| ARV
| ARV
| KARV
| Lakeland Airport (Noble F. Lee Memorial Field)
| GA
| align=right | 39 

|- valign=top
| Monroe
| EFT
| 
| KEFT
| Monroe Municipal Airport
| GA
| align=right | 10 

|- valign=top
| Neillsville
| VIQ
| 
| KVIQ
| Neillsville Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| New Holstein
| 8D1
|
|
| New Holstein Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| New Lisbon
| 82C
|
|
| Mauston-New Lisbon Union Airport
| GA
| align=right | 16 

|- valign=top
| New Richmond
| RNH
| RNH
| KRNH
| New Richmond Regional Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Oconto
| OCQ
| 
| KOCQ
| J. Douglas Bake Memorial Airport
| GA
|

|- valign=top
| Osceola
| OEO
| OEO
| KOEO
| L.O. Simenstad Municipal Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Oshkosh
| OSH
| OSH
| KOSH
| Wittman Regional Airport
| GA
| align=right | 43 

|- valign=top
| Palmyra
| 88C
|
|
| Palmyra Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Park Falls
| PKF
| PKF
| KPKF
| Park Falls Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Phillips
| PBH
| 
| KPBH
| Price County Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Platteville
| PVB
| 
| KPVB
| Platteville Municipal Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Portage
| C47
|
|
| Portage Municipal Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Prairie du Chien
| PDC
| PCD
| KPDC
| Prairie du Chien Municipal Airport
| GA
| align=right | 15 

|- valign=top
| Prairie du Sac
| 91C
|
|
| Sauk-Prairie Airport
| GA
|

|- valign=top
| Reedsburg
| C35
|
|
| Reedsburg Municipal Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Rice Lake
| RPD
| RIE
| KRPD
| Rice Lake Regional Airport (Carl’s Field)
| GA
| align=right | 70 

|- valign=top
| Richland Center
| 93C
|
|
| Richland Airport
| GA
|

|- valign=top
| Shawano
| 3WO
|
|
| Shawano Municipal Airport
| GA
| align=right | 15 

|- valign=top
| Sheboygan
| SBM
| SBM
| KSBM
| Sheboygan County Memorial Airport
| GA
| align=right | 297 

|- valign=top
| Shell Lake
| SSQ
| 
| KSSQ
| Shell Lake Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Siren
| RZN
| 
| KRZN
| Burnett County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Solon Springs
| OLG
| 
| KOLG
| Solon Springs Municipal Airport
| GA 
|

|- valign=top
| Sparta
| CMY
| CMY
| KCMY
| Sparta/Fort McCoy Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Stevens Point
| STE
| STE
| KSTE
| Stevens Point Municipal Airport
| GA
| align=right | 74 

|- valign=top
| Sturgeon Bay
| SUE
| SUE
| KSUE
| Door County Cherryland Airport
| GA
| align=right | 16 

|- valign=top
| Superior
| SUW
| SUW
| KSUW
| Richard I. Bong Airport
| GA
| align=right | 10 

|- valign=top
| Tomahawk
| TKV 
| 
| KTKV
| Tomahawk Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Viroqua
| Y51
|
|
| Viroqua Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Washington Island
| 2P2
|
|
| Washington Island Airport
| GA
|

|- valign=top
| Watertown
| RYV
| 
| KRYV
| Watertown Municipal Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Waupaca
| PCZ
| 
| KPCZ
| Waupaca Municipal Airport
| GA
| align=right | 18 

|- valign=top
| Wausau
| AUW
| AUW
| KAUW
| Wausau Downtown Airport
| GA
| align=right | 54 

|- valign=top
| Wautoma
| Y50
|
|
| Wautoma Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Wisconsin Rapids
| ISW
| ISW
| KISW
| South Wood County Airport (Alexander Field)
| GA
| align=right | 15 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Barron
| 9Y7
|
|
| Barron Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Beloit
| 44C
|
|
| Beloit Airport
|
| align=right | 1 

|- valign=top
| Boulder Junction
| BDJ
| 
| KBDJ
| Boulder Junction Airport
|
|

|- valign=top
| Brodhead
| C37
|
|
| Brodhead Airport
|
|

|- valign=top
| Camp Lake
| 49C
|
|
| Camp Lake Airport
|
|

|- valign=top
| Cassville
| C74
|
|
| Cassville Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Chetek
| Y23
|
|
| Chetek Municipal-Southworth Airport
|
| align=right | 2 

|- valign=top
| Cornell
| 2H3
|
|
| Cornell Municipal Airport (Cornell Airpark)
|
|

|-
| Cumberland
| WN2
|
|
| Silver Lake Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Delavan
| C59
|
|
| Lake Lawn Airport
|
|

|- valign=top
| Drummond
| 5G4
|
|
| Eau Claire Lakes Airport
|
|

|- valign=top
| Edgerton
| 58C
|
|
| Jana Airport
|
|

|- valign=top
| Elroy
| 60C
|
|
| Elroy Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Franksville
| 62C
|
|
| Cindy Guntly Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Genoa City
| 64C
|
|
| Vincent Airport
|
|

|-
| Green Bay
| W26
|
|
| Foxair Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Hillsboro
| HBW
| 
| KHBW
| Joshua Sanford Field
|
|

|- valign=top
| Iola
| 68C
|
|
| Central County Airport
|
|

|- valign=top
| Iron River
| Y77
|
|
| Bayfield County Airport
|
|

|-
| Lac du Flambeau
| 4P5
|
|
| Franks Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Lake Geneva
| C02
| XES
|
| Grand Geneva Resort Airport
|
| 

|- valign=top
| Necedah
| DAF
| 
| KDAF
| Necedah Airport
|
|

|- valign=top
| Neenah
| 79C
|
|
| Brennand Airport
|
|

|- valign=top
| North Cape, Town of Raymond
| 84C
|
|
| Valhalla Airport (Valhalla Field)
|
|

|-
| Oconto
| 30W
|
|
| Sweetwater Bay Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Prentice
| 5N2
| PRW
|
| Prentice Airport
|
|

|- valign=top
| Pulaski
| 92C
|
|
| Carter Airport
|
|

|- valign=top
| Rio
| 94C
|
|
| Gilbert Field
|
|

|- valign=top
| Rochester
| 96C
|
|
| Fox River Airport
|
|

|- valign=top
| Shiocton
| W34
|
|
| Shiocton Airport
|
|

|-
| Solon Springs
| SS1
|
|
| North Country Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Spooner
| 1H9 
|
|
| Nest of Eagles Airport (was 9WI7)
|
|

|-
| Stoughton
| 99C
|
|
| Quam's Marina Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Sturtevant
| C89
|
|
| Sylvania Airport
|
|

|- valign=top
| Suring
| 7P5
|
|
| Piso Airport
|
|

|- valign=top
| Three Lakes
| 40D
|
|
| Three Lakes Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Tomah
| Y72
|
|
| Bloyer Field
|
| align=right | 23 

|- valign=top
| Verona
| W19
|
|
| Verona Airport
|
|

|- valign=top
| Walworth
| 7V3
|
|
| Big Foot Airfield
|
|

|- valign=top
| Waunakee
| 6P3
|
|
| Waunakee Airport
|
|

|- valign=top
| West Bend
| 2T5
|
|
| Hahn Sky Ranch Airport
|
|

|- valign=top
| Whitewater
| 5Y3
|
|
| Gutzmer's Twin Oaks Airport
|
|

|- valign=top
| Wild Rose
| W23
|
|
| Wild Rose Idlewild Airport
|
|

|- valign=top
| Wilmot
| 5K6
|
|
| Westosha Airport
|
|

|- valign=top
| Wonewoc
| 4D1
|
|
| Three Castles Airpark
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Camp Douglas
| VOK
| VOK
| KVOK
| Volk Field Air National Guard Base
|
| align=right | 7 067 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Princeton
| 1WI3
|
|
| Bed-ah-Wick Field
|
|

|- valign=top
| Shawano
| 8WI1
|
|
| Dillenburg's Airport
|
|

|- valign=top
| Soldiers Grove
| WS51
|
|
| Leeward Farm Airport
|
| 

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 См. также 
 Wikipedia:WikiProject Aviation/Airline destination lists: North America #Wisconsin

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010.
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) for 2007-2011, as published October 2, 2006.
 FAA Passenger Boarding Data for 2006, as published November 26, 2007.

State:
 Wisconsin Department of Transportation (WisDOT): Airport Directory

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Wisconsin - FAA, IATA and ICAO airport codes
 Aviation Safety Network - IATA and ICAO airport codes
 Abandoned & Little-Known Airfields: Wisconsin

 Ссылки 

 Lists of airports in Wisconsin:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Висконсин
Аэропорты